Совме́стный вы́пуск — филателистический термин, означающий одновременный выпуск почтовыми ведомствами в двух или более государствах почтовых марок, блоков, конвертов, карточек или другого филателистического материала на одну тематику, практически всегда с идентичным рисунком.

Особенности 
Для марок совместного выпуска характерны следующие особенности:
 Иногда имеются отличия в рисунке.
 Могут также одни номиналы серии выпускаться одной страной, другие номиналы — другим государством.
 Чаще всего рисунок почтовой марки выполняет один художник.

Примеры

Совместные выпуски стран бывшего СССР 
 Россия, Украина, Белоруссия — 7 апреля 1995: три марки и один купон (сцепка 2 × 2) в честь дня Победы.
 Латвия, Литва, Эстония — апрель 1995: одна марка и блок из трёх марок «Проект строительства трансбалтийской автомагистрали».
 Узбекистан, Киргизия, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан — 15 мая 1996: почтовый блок «Спасём Аральское море» при участии администраций связи перечисленных республик.
 Латвия, Литва, Эстония — август 1999: одна марка и блок из трёх марок «К 10-летию антисоветской акции гражданского неповиновения „Балтийский путь“».
 Россия, Украина, Белоруссия — 5 января 2000 года: почтовые блоки из трёх марок «2000-летие христианства».

 Белоруссия, Литва — 3 октября 2007: две марки с купонами и конверты, посвящённые птицам приграничных районов данных республик.
 Азербайджан, Украина — 18 августа 2008: две марки с купоном и конверты с изображением произведений ювелирного искусства (по одному из коллекций Музея истории Азербайджана и Музея исторических драгоценностей Украины).

 Китай, Украина — 14 августа 2009: две марки с купоном между ними с изображением памятников архитектуры (, Ухань — Китай, Золотые ворота, Киев — Украина).

Совместные выпуски других стран 
 Китай, Гонконг, Макао — август 1999: одна марка, малый купон и большой купон «XXIX Олимпийские игры. Пекин-2008».

Совместные выпуски Ирландии 
 в сотрудничестве с почтовыми администрациями других стран выпустило ряд совместных выпусков:

См. также 
 Марка колониального типа
 Омнибусный выпуск
 Серия почтовых марок

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 
 
 

Почтовые марки